Ecalle ist der Familienname folgender Personen:

 Jean Écalle (* um 1950), französischer Mathematiker
 Renaud Ecalle (1980–2010), französischer Kunstflieger